Kia KX3 steht für folgende Modelle:

 Kia KX3 (2015), chinesisches SUV auf Basis des Hyundai ix25
 Kia KX3, chinesische Version des Kia Seltos